Röda hund kan syfta på:

 Röda hund –  en infektionssjukdom som orsakas av ett RNA-virus
 Röda hund (bok) – en bok av P C Jersild
 Röda hund (kortspel) – ett kortspel